Saint Ay ou Saint Y (mort en 593) est un saint célébré dans le diocèse d'Orléans.

C'est un saint chrétien fêté le 31 août.

Histoire et tradition
Saint Ay était vicomte d'Orléans.

Références

Ay
Saint catholique et orthodoxe de France
Personnalité du haut Moyen Âge par nom